Jean Le Gall ou Jean ar Gall peut désigner :
 Jean Le Gall (1922-1981), un médecin et homme politique français ;
 Jean Le Gall, un éditeur et écrivain français ;
 Yann ar Gall, de son nom d'état civil Jean Le Gall, un résistant français et militant nationaliste breton.

Référence